Makov est un toponyme qui peut désigner :

Makov, une commune du district de Čadca, dans la région de Žilina.

Makov, une commune du district de Blansko, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Makov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie